Тлапакоја има више значења:

 Тлапакоја (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапакоја (Калпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тлапакоја (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлапакоја (Тлапакоја, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлапакоја (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тлапакоја (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику